Новое Мугри () — село в Сергокалинском районе Дагестана. Административный центр Новомугринского сельсовета.

География 
Село расположено в 13 км к северо-востоку от районного центра — села Сергокала.

История 
Указом ПВС ДАССР от 31.07.1972 г. на землях совхоза «Красный Октябрь» образован населённый пункт Новое Мугри. С 1974 г. административный центр Новомугринского сельсовета.

Население

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Сергокалинского района